Juba – capitale del Sudan del Sud 
 Lingua juba – lingua dell'Africa
 Juba – fiume dell'Africa